Willy Mertens (cartoonist) (1920-1957), Belgisch cartoonist
 Willy Mertens (atleet) (1944), Belgisch atleet